

События 
 Консулы Марк Клодий Пупиен Максим и Сулла Урбан.
 Нападение из-за Рейна и Дуная германцев, опустошавших Иллирик и Галлию.
 Битва на равнинах Учжан.

Родились 
 Жуань Сянь, китайский музыкант, поэт и чиновник времён империи Цзинь.
 Ван Жун (эпоха Цзинь), политический деятель империи Цзинь.

Скончались 
 Чжугэ Лян.
 Вэй Янь, китайский военный периода Саньго.
 Кусу (Пэкче), шестой правитель Пэкче.
 Сянь-ди (Хань), тринадцатый и последний император китайской империи Восточная Хань.

См. также